Yan (燕) est un État de la Chine pendant la dynastie Zhou, les périodes des Printemps et des Automnes et des Royaumes combattants, c'est-à-dire du  à - 222. Sa capitale est Liulihe puis Ji (Pékin). Elle est parfois supplantée par , alors probablement la plus grande ville du monde avec  habitants au .

En raison de sa position la plus septentrionale par rapport aux autres États chinois de l’époque, le Yan subit de nombreuses invasions venues du nord. Les États du Qi, du Qin et du Zhao sont ses principaux ennemis, et le Zhao tente notamment de l’envahir à plusieurs reprises. Néanmoins, il survit durant la plus grande partie de la période des Royaumes combattants et était l'un des sept principaux États. En 227 , le prince Dan du Yan envoya un assassin nommé Jing Ke pour tuer le roi Shi Huangdi du Qin, sans succès.

Cet incident très connu de l'histoire traditionnelle chinoise est le thème du film L'Empereur et l'Assassin tourné en 1998 en Chine par Chen Kaige, et a inspiré Hero (dans lequel l'assassin est un personnage fictif).

En 222 , le Yan est envahi par le Qin.

Histoire 

D'après les Mémoires du Grand Historien, lorsque le roi Wu de Zhou renverse le dernier roi de la dynastie Shang en - 1045, il concède des titres aux nobles de ses domaines, y compris aux dirigeants du Yan.

La capitale du Yan se trouve initialement à Liulihe dans le district de Fangshan de la ville de Pékin. Pendant ces premières années, le Yan se trouvait initialement près du fleuve Jaune qui se jetait alors dans la mer de Bohai près de Tianjin. Après une révolte contenue de partisans des Shang, le fief des Yan est déplacé vers le nord dans l'actuelle province du Hebei pour mieux arrêter les incursions des nomades beidi.

Au , le Yan parvient à annexer le Ji, une petite cité-État et y transfert sa capitale (dans l'actuel district de Xicheng au centre de Pékin). Au sud, ses principaux rivaux sont le Qi et le du Zhao et les conflits sont fréquents dans les montagnes de l'ouest avec le Zhao et sont souvent réglés par l'intervention d'un autre royaume. Le Qi fut l'adversaire le plus coriace. En - 314, profitant d'une crise de succession, le Qi envahit le Yan et conquiert tout le pays en quelques mois. Cependant, à cause des exactions de ses troupes, une révolte se forme et la situation a pu être renversée.

À l'est, vers l'an - 300, Qin Kai parvient à infliger une sévère défaite au royaume coréen de Gojoseon et conquiert les côtes nord et ouest de la baie de Liaodong. Le Yan s'étend alors des montagnes du Shanxi jusqu'au Liao et il construit une grande muraille (290 ) pour se protéger des nomades de la steppe sur sa frontière nord.

Malgré ces guerres, le Yan est parvenu à traverser toute la période des Royaumes combattants. Cependant le Qin monte en puissance et fait chuter le Zhao en - 227. Le Yan étant directement menacé, le prince-héritier Dan essaie de faire assassiner le roi de Qin, Qin Shi Huang, mais échoue. En représailles, ce-dernier envahit le Yan en 226 et le roi Xi doit fuir dans le Liaodong. En - 222, le Liaodong est conquis à son tour, le Yan disparait définitivement et en - 221 Qin Shi Huang parvient à réunifier toute la Chine et crée la dynastie Qin.

Quelques années plus tard, à la suite de la guerre Chu-Han (-206 à - 202), une période troublée menant au remplacement des Qin par la dynastie Han, des généraux reprennent le titre de roi de Yan. Ce sont d'abord Han Guang puis Zang Tu puis Lu Wan qui règnent en tant que vassaux. Cependant, Lu Wan finit par perdre la confiance de l'empereur Gaozu en - 196 et dès lors le Yan passe directement sous le contrôle de la dynastie Han.

Les rois de Yan 

Entre - 1046 et - 222, 44 rois se sont succédé :

 So Ganggong (召 康公),Seok (奭), - 1046년 à - 996.
 Geuk (克)
 Ji (旨)
 Mu (舞)
 Heon (憲)
 Hwa(和)
  ?
  ?
  ?
 Hyeohu (惠侯), -864 à -827
 Ihu (釐侯), Jang (莊), -826 à -791
 Gyeonghu (頃侯), -790 à -767
 Aehu (哀侯), -766 à -765
 Jeonghu (鄭侯), -764 à -729
 Mokhu (穆侯), -728 à -711
 Seonhu (宣侯), -710 à -698
 Hwanhu (桓侯), -697 à -691
 Janggong (莊公), -690 à -658
 Yanggong (襄公), -657 à -616
 Hwangong (桓公), -617 à -602
 Seongong (宣公), -601 à -587
 Sogong (昭公), -586 à -574
 Mugong (武公), -573 à -555
 Mungong (文公), -554 à -549
 Uigong (懿公), -548 à -545
 Hyegong (惠公), Gwan (款), -544 à -536
 Dogong (悼公), -535 à -529
 Gonggong (共公), -528 à -524
 Pyeonggong(平公), -523 à -505
 Gangong (簡公), -504 à -493
 Hyogong (孝公), -492 à -455
 Seonggong (成公), Jae (載), -454 à -439
 Mingong (閔公), -438 à -415
 Gangong (簡公), -414 à -373
 Hwangong (桓公), -372 à -362
 Mungong (文公), -361 à -333
 Yeokwang (易王), Toe (腿), -332 à -321
 Kwae (噲), -320 à -317
 Jaji (子之), -317 à -314
 Sowang (昭王), Jik (職), -311 à -279
 Hyewang (惠王), Yungin (戎人), -278 à -271
 Museongwang (武成王), -272 à -258
 Hyowang (孝王), -257 à -255
 Hui (喜), -254 à -222

Culture 
De nombreux objets provenant du Yan ont été découverts lors de la fouille des ruines de Liliuhe. Ils sont en céramique, en ivoire, en os, en jade, en laque ou en bronze. La plupart d'entre eux sont regroupés au . Les objets les plus remarquables sont deux chaudrons ding en bronze ayant appartenu au marquis de Yan et qui portent des inscriptions décrivant la cérémonie d'investiture et l'inféodation du Yan à la dynastie Zhou et confirmant ainsi les informations fournies par les Mémoires du Grand Historien.

Liulihe était une grande ville prospère entourée par un mur. Elle s'étendait sur  et possédait un palais avec des sites pour les sacrifices. Le cimetière était situé en dehors de la ville. Les tombes des nobles étaient richement dotées et contenait aussi un chariot. La plus grande des tombes contenait 42 chevaux sacrifiés.

Références 

Ancien État en Chine
Dynastie Zhou
Période des Printemps et des Automnes
Période des Royaumes combattants
Âge du bronze en Chine
Ancien royaume en Asie